Дэниел «Дэн» Гримальди () — американский актёр кино и телевидения, известный ролью Пэтси Париси в культовом криминально-драматическом телесериале канала HBO «Клан Сопрано».

Образование 
Гримальди имеет степень бакалавра по математике Фордемского университета, степень магистра в области исследования операций Нью-Йоркского университета и доктора философии по обработке данных Городского университета Нью-Йорка. Преподавал на кафедре математики и компьютерных наук при Kingsborough Community College в Бруклине.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Википедия:Биографии современников
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Фордемского университета
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Городского университета Нью-Йорка
Выпускники Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка